Berga kan syfta på:

 IFK Berga – en fotbollsförening från stadsdelen Berga i Kalmar
Bergas Bästa - partipolitiskt obunden lista – ett lokalt politiskt parti i Ljungby kommun
Järnvägslinjen Berga–Oskarshamn – en järnväg 
Kalmar–Berga Järnväg –  en tidigare smalspårig 891 järnväg
Carl Johansson i Berga (1852–1917), en svensk lantbrukare och riksdagsman

Geografi

Antarktis 

 Hrebet Berga, bergskedja,

Finland

 Berga, Närpes kommun – en by och gårdsgrupp i Österbotten i Finland
 Berga, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland i Finland

Spanien 

 Berga (kommun i Spanien), 
 Berga (ort i Spanien),

Sverige 

 Berga (ort i Sverige, Gävleborgs län), Hudiksvalls Kommun, 
 Berga socken, Småland – en socken i Småland ingick i Sunnerbo härad i Finnveden
 Berga landskommun, Småland, en tidigare kommun i Kronobergs län
Berga församling, Växjö stift – en församling i Berga pastorat i Allbo-Sunnerbo kontrakt i Växjö stift 
 Berga distrikt, Småland – ett distrikt i Ljungby kommun och Kronobergs län
 Berga socken, Västergötland – en socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad
 Hassle, Berga och Färeds landskommun – en tidigare kommun i Skaraborgs län
 Berga församling, Skara stift, en tidigare församling i Västergötland
 Berga distrikt, Västergötland –  ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län
 Berga, Högsby kommun – en tätort i Högsby kommun
 Berga herrgård, Småland – en herrgård i Högsby kommun, Småland
 Berga, Kalmar – en stadsdel i Kalmar
 Berga, Tjörns kommun – en småort i Tjörns kommun
 Berga, Malung-Sälens kommun – en by strax söder om Sälen (där Vasaloppet startar)
 Berga, Söderhamns kommun – en småort i Söderhamns kommun
 Berga, Eslöv – en stadsdel i Eslöv
 Berga, Helsingborg – en stadsdel i Helsingborg
 Berga, Linköping – en stadsdel i Linköping
 Linköpings Berga församling – en församling i Linköpings stift
 Berga distrikt, Östergötland – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län
Berga, Norrköpings kommun - en tätort i Norköpings kommun
 Berga, Strängnäs – en herrgård i Strängnäs kommun, Södermanland
 Berga, Vingåker – en herrgård i Vingåker
 Berga-Tuna – en herrgård i Nyköpings kommun
 Berga, Floda - en by i Floda socken, Södermanland, Katrineholms kommun
 Berga, Nynäshamns kommun - en småort i Nynäshamns kommun
 Berga, Haninge kommun – en herrgård i Haninge kommun, Södermanland
 Berga örlogsbas i Stockholms skärgård
 Berga örlogsskolor i Stockholms skärgård
 Berga helikopterflygplats
 Berga naturbruksgymnasium
 Berga Kulle naturreservat
 Berga (naturreservat) – ett naturreservat i Högsby kommun

Se även
Hassle-Berga-Enåsa landskommun
Berga ö – en småort i Turinge socken i Nykvarns kommun
Berga kyrka – flera

Tyskland 

 Berga, Sachsen-Anhalt, kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Berga/Elster, stad, Sachsen,